Теорема Шура о постоянной кривизне
 Теорема Шура (теория Рамсея)
 Теорема Шура — Зассенхауса
 Разложение Шура